Rodríguez Aragón puede hacer referencia a:

Cecilia Rodriguez Aragon, informática teórica estadounidense y piloto acrobática.
Lola Rodríguez Aragón, soprano española.
Pedro Rodríguez Aragón, remero español.
Virginia Rodríguez Aragón, actriz española.